Сезон 2022 года — сезон Формулы-1, в рамках которого проводился 73-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Международной автомобильной федерацией (FIA, руководящим органом международного автоспорта) он признан высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами. Чемпионат разыгрывался в серии гонок, называемых Гран-при, проводимых по всему миру. Гонщики и команды боролись за титулы чемпиона мира среди гонщиков («личный зачёт») и чемпиона мира среди конструкторов («кубок конструкторов»), соответственно.

Макс Ферстаппен из Red Bull Racing вступил в сезон как действующий чемпион мира и успешно защитил титул, зафиксировав чемпионство в Японии. Команда Red Bull Racing завоевала свой пятый титул в истории и первый с 2013, зафиксировав чемпионство в Гран-при США, хотя её чемпионство и было омрачено смертью создателя команды Дитриха Матешица за день до гонки.

С этого сезона действовал значительно обновлённый технический регламент в части аэродинамики, призванный облегчить преследование машин на трассе.

Команды и гонщики 
Следующие конструкторы и гонщики участвовали в чемпионате мира 2022 года. Все команды по ходу сезона использовали шины, поставляемые <span>P Pirelli.

Изменения в составах команд 
 Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в 2021 году.
 Валттери Боттас перешёл из команды Mercedes в команду Alfa Romeo.
 Джордж Расселл перешёл из команды Williams в команду Mercedes.
 Александр Албон вернулся в Формулу-1 в составе команды Williams.
 Антонио Джовинацци объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона 2021 года.
 Чжоу Гуаньюй получил место второго гонщика в команде Alfa Romeo, заменив Джовинацци.
 В связи с событиями на Украине команда Haas в одностороннем порядке расторгла контракт с Никитой Мазепиным. В первый день вторых тестов в Бахрейне за команду ехал Пьетро Фиттипальди.
 9 марта 2022 года было объявлено о возвращении Кевина Магнуссена в команду Haas вместо Мазепина.

Презентации

Тестовые сессии 
Первые тестовые сессии прошли в Барселоне с 23 по 25 февраля, вторые тесты прошли в Бахрейне с 10 по 12 марта.

Шины: самый жёсткий состав — С1, самый мягкий — С5.

Календарь на сезон 

15 октября 2021 года на официальном сайте Формулы-1 была опубликована предварительная версия календаря сезона 2022 года.

Расширение и изменения календаря 
 Гран-при Австралии, Канады, Японии и Сингапура вернулись в календарь после двухлетнего отсутствия из-за пандемии COVID-19.
 Гран-при Майами дебютировал на международном автодроме Майами в Майами-Гарденс.
 Гран-при Португалии, Штирии и Турции не были включены в список запланированных на 2022 год гонок. Эти Гран-при были специально внесены в календарь 2021 года в связи с пандемией COVID-19, чтобы обеспечить возможность проведения как можно большего количества гонок.
 Гран-при Катара, дебютировавший в чемпионате 2021 года на международном автодроме Лусаил, не был включён в календарь 2022 года. Гран-при вернётся в 2023 году, пропустив один год, в который страна сосредоточится на проведении чемпионата мира по футболу.
 Гран-при Китая не был включён в календарь 2022 года из-за пандемии COVID-19.
 25 февраля было объявлено об отмене в этом сезоне Гран-при России из-за событий на Украине, а 3 марта — о полном разрыве контракта на проведение гонки в России. Изначально Гран-при предполагалось заменить, но 18 мая было объявлено, что замены не будет, тем самым сезон был укорочен до 22 гонок.

Изменения в правилах

Шины 
В 2022 году машины использовали низкопрофильные 18-дюймовые шины на единых для всех команд дисках компании BBS, диски с внешней стороны закрыты колпаками. Из-за увеличения размера диски стали тяжелее на 2,5 кг спереди и на 3 кг сзади. При этом сами шины, по расчётам Pirelli, стали тяжелее не больше, чем на 100 граммов.

Система начисления очков 
После гонки в Бельгии в предыдущем сезоне, в преддверии сезона 2022 года были изменены правила начисления очков для гонок, остановленных и не возобновлённых до прохождения запланированной дистанции.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 
Данные в таблице указаны по финальному протоколу квалификации, без учёта штрафов на стартовой решётке. Учтены только сессии, официально называющиеся квалификациями, а не спринты (по результатам которых определялись стартовые места в основной гонке на трёх этапах этого сезона). Места в таблице распределены по наилучшему результату.

Зарплаты гонщиков 
Согласно Индепендент, зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне 2022 года составляли от 365 тыс. до 40 млн. фунтов стерлингов в год.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Сезоны Формулы-1
Чемпионаты мира в 2022 году